Il singolare del Heineken Open 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Onny Parun era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Vijay Amritraj ha battuto in finale Tim Wilkison 7-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Vijay Amritraj (campione)
  Chris Lewis (semifinali)
  Russell Simpson (quarti di finale)
  Anand Amritraj (secondo turno)

 Richard Lewis (semifinali) 
 Steve Docherty (secondo turno) 
 Paul McNamee (primo turno) 
 Bob Giltinan (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

New Zealand Open 1977